SNL kan syfta på:

SNL – amerikanskt underhållningsprogram i TV, se Saturday Night Live
SNL – det största moderna, allmänna norskspråkiga (bokmål) uppslagsverket, se Store norske leksikon
SNL – ett laboratorium för att testa delar för atomvapen, se Sandia National Laboratories
SNL – en skotsk serie i ishockey, se Scottish National League
SNL – ett verk för att samla all svensk litteratur av värde åren 1500-1900, se Sveriges nationallitteratur